Andre Begemann e Igor Zelenay erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Michael Geerts e Patrik Niklas-Salminen hanno sconfitto Fabian Fallert e Hendrik Jebens con il punteggio di 7-6(7-5), 7-6(10-8).

Teste di serie 

  Jonny O'Mara /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Robin Haase /  Daniel Masur (quarti di finale)

  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (finale) 
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

Wildcard 

  Max Hans Rehberg /  Tim Sandkaulen (primo turno)

  Jakob Schnaitter /  Mark Wallner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ismaning Challenger 2022